Marcgraviaceae – rodzina roślin z rzędu wrzosowców. Obejmuje 7 gatunków drzew i pnączy wyróżniających się bardzo wyspecjalizowanymi cechami budowy, w tym specyficznie zmodyfikowanymi miodnikami. Rośliny te występują na Antylach oraz na kontynencie amerykańskim od południowego Meksyku na północy po Boliwię na południu. Nie mają istotnego znaczenia ekonomicznego, poza lokalnym użytkowaniem niektórych roślin jako leczniczych.

Morfologia 
 Pokrój Zwykle pnącza i krzewy rosnące jako epifity lub w ziemi, rzadko niewielkie drzewa.
 Liście Skrętoległe, pojedyncze, u większości przedstawicieli nagie i skórzaste, całobrzegie lub drobno piłkowane. W rodzaju Marcgravia liście są dimorficzne – inne na pędach młodych, wspinających się, inne na starszych.
 Kwiaty Promieniste i obupłciowe, skupione w kwiatostanach groniastych i baldachogronach. Wsparte są przysadkami zmodyfikowanymi często w dzbanuszkowatego kształtu pojemniki na nektar. Pozycja przysadek w kwiatostanie jest cechą diagnostyczną używaną do rozróżniania rodzajów. Działek kielicha jest 4–5, płatków korony jest 5. Są one wolne lub zrosłe, czasem odpadają zaraz na początku kwitnienia. Pręcików jest różna liczba – od 3 do wielu i są one różnie z sobą połączone. Zalążnia jest pojedyncza, górna, zwieńczona krótką szyjką i 5-łatkowym znamieniem.
 Owoce Mięsiste i kuliste, zawierają liczne, drobne nasiona.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna i podział rodziny według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzina tworząca klad bazalny rzędu wrzosowców, siostrzana dla niecierpkowatych i Tetrameristaceae . 

 Podział systematyczny i wykaz rodzajów

Podrodzina: Marcgravioideae:
 Marcgravia L.

Podrodzina: Noranteoideae:
 Marcgraviastrum (Wittm. ex Szyszyl.) ex de Roon & S. Dressler
 Norantea Aubl.
 Ruyschia Jacq.
 Sarcopera Bedell ex de Roon & S. Dressler
 Schwartzia Vell.
 Souroubea Aubl.

Przypisy